Boyé steht für:

 Boyé (Querétaro), Ort in Mexiko

Personen:
 Abel-Dominique Boyé (1864–1934), französischer Genre- und Aktmaler
 Adolf Boyé (1869–1934), deutscher Diplomat und Wirtschaftsfachmann
 Adolph Bernhard Boyé (1803–1862), bayerischer Jurist und Abgeordneter
 Alex Boyé (* 1970), US-amerikanischer Sänger
 Lucas Boyé (* 1996), argentinischer Fußballspieler
 Mario Boyé (1922–1992), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Boye
 Bojé